Клајмакс има више значења:
 Клајмакс (Џорџија)
 Клајмакс (Канзас)
 Клајмакс (Минесота)
 Клајмакс (Мичиген)